Кубок Европы по легкоатлетическим многоборьям 2009 года прошёл 27—28 июня на стадионе городском стадионе имени Веслава Маняка в Щецине (Польша). В те же сроки в испанской Сарагосе состоялся турнир в Первой лиге, а в словенском Мариборе — во Второй лиге. Участники боролись за командную победу в соревнованиях мужчин и женщин.

Каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Всего на старт вышли 63 многоборца из 10 стран. Лучшие сборные в командном зачёте определялись по сумме результатов трёх лучших участников. Две худшие команды по итогам соревнований теряли право участвовать в Суперлиге на следующий год.

Результаты

Командное первенство 
Впервые в истории турнира победу в женском зачёте Кубка одержала сборная Польши.

Среди мужчин чемпионами стали многоборцы из России. Однако в 2016 году стало известно, что после перепроверки допинг-пробы Александра Погорелова с Олимпийских игр 2008 года в ней был обнаружен запрещённый туринабол. Официальное решение было вынесено 27 апреля 2018 года. Российский спортсмен был дисквалифицирован на 2 года, а все его выступления с 23 августа 2008 года по 21 февраля 2010 года — аннулированы, в том числе второе место на Кубке Европы по многоборьям — 2009 с результатом 8313 очков. После потери этого результата сборная России лишилась командной победы, опустившись на четвёртое место.

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге состоялись 27—28 июня в испанской Сарагосе.

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге состоялись 27—28 июня в словенском Мариборе.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кубки Европы по легкоатлетическим многоборьям
Июнь 2009 года
Спорт в Польше в 2009 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Польше
Международные спортивные соревнования в Щецине